Mantel kan syfta på: 
 Mantel (dräkt) – ett enkelt, ärmlöst överplagg

Biologi och geologi
 Mantel (fågeltopografi) – framryggen på fåglar
 Mantel (blötdjur) – ett omslutande organ hos blötdjur
 Mantelbabian – en art i släktet babianer som tillhör familjen markattartade apor
 Mantelbältor – ett släkte i familjen bältdjur
 Manteldjur – en understam till stammen ryggsträngsdjur
 Manteln – i jordens inre och i andra stenplaneter, mellan kärnan och jordskorpan

Teknik
 Mantel (vapen) – ett ytterhölje på vapen, oftast omslutande eldröret
 Mantel (ammunition) – ett ytterhölje på ammunition
 Mantelrörelse – en vapenterm för att låta slutstycket föra in en patron i patronläge i ett vapen, alternativt en rörelse som speglar att ta på sig en mantel (för ut, rotera och för in)
 Mantelrör – ett isolerande rör som omsluter ett annat rör (ångmantel)

Geografi
 Mantel, Bayern – en stad i Bayern, Tyskland

Kultur
 Osynlighetsmantel – ett mytologiskt och litterärt klädesplagg som gör bäraren osynlig
 Gerumsmanteln – ett arkeologiskt fynd ifrån förromersk järnålder funnen i Västergötland

Personer
 Hilary Mantel – engelsk författare och filmkritiker, född 1952.
Mickey Mantle – en amerikansk professionell basebollspelare
Lee Mantle – en engelsk-amerikansk politiker och publicist
Gideon Mantell – en brittisk läkare, geolog och paleontolog